Набуль:

Топоним:

 Набуль — вилайет в Тунисе
 Набуль — город в Тунисе